Die Avon Championships of Florida 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Hollywood, Florida. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 22. bis 28. Januar 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Hollywood (Florida)